XO puede referirse a:

Música 
 «XO» (2013), canción de Beyoncé
 «XOXOXO» (2010), canción de BlackEyedPeas.
 «XO» (2009), álbum de Leathermouth
 «XO», canción de The Fantasy.
 «XO», canción del grupo Fall Out Boy.
 «XO», canción del grupo Emblem3
 «XO» (2015) canción de The Eden Project.
 «XO» Discográfica de  The Weeknd
 «XO» (2014), canción de John Mayer

Informática 
XO, juego.
XO-1, computador portátil.
XO-3, tableta.

Cocina 
 XO, salsa japonesa de marisco.

Astronomía 
 Proyecto XO, proyecto astronómico de búsqueda de planetas extrasolares.
 Telescopio XO, telescopio situado en Hawái. 
 XO-1b, planeta extrasolar en la estrella XO-1.
 XO-2b, planeta extrasolar en la estrella XO-2.
 XO-3b, planeta extrasolar en la estrella XO-3.

Siglas